Steve Perry (zanger) (1949), Amerikaans zanger, bekend van Journey.
 Steve Perry (schrijver) (1947), Amerikaans sciencefictionschrijver.
 Steve Perry (quizzer), Amerikaans quizzer.
 Stephen Perry, negentiende-eeuws Brits zakenman en uitvinder
 Steve Perry (producer), producer en/of assistent-regisseur voor diverse films